

Patronyme 

 Philippe-Victor Didon (1806-1839), écrivain ascétique et prédicateur français ;
 Henri Didon (1840-1900), dominicain français, promoteur du sport moderne.

Toponyme 

 (209) Didon, astéroïde de la ceinture principale.

Titres 

 Didon (1495-1500), huile sur toile d'Andrea Mantegna ;
 Didon (1635), une tragédie de Georges de Scudéry ;
 Didon et Énée (1689), opéra anglais d’Henry Purcell ;
 Didon (1734), tragédie de Jean-Jacques Lefranc de Pompignan ;
 Didon (1781), huile sur toile de Johann Heinrich Füssli.

Autres 

 Didon, la fondatrice légendaire de Carthage.
